Pond kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Pond,

USA 

 Pond (vattendrag), Maryland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar